Никола́й Удове́нко: Удовенко, Николай Николаевич (род. 1956) — советский украинский легкоатлет.
 Удовенко, Николай Филиппович (1928—2011) — токарь, Герой Социалистического Труда.